Соревнования по гребному слалому среди каноэ-одиночек у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года прошли 11 и 12 августа в олимпийском аквапарке Шуньи. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из 21-й страны.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Соревнование

Квалификация 
Квалификационный раунд проходил в 2 попытки, в зачёт шёл суммарный результат. Сумма баллов в каждой попытке складывалась из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмен получил за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равнялось одной секунде. В полуфинал прошло 12 гребцов.

Полуфинал 
В полуфинале спортсмены выполняют по одной попытке. В финал прошли 8 гребцов с наименьшим итоговым результатом.

Финал

Ссылки